Vampyrictis (Вампириктис — „вампирска ласица”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Barbourofelinae унутар изумрле породице Barbourofelidae, који је у периоду средњег Миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 словенског митолошког бића вампир,
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Назив врсте Vampyrictis vipera у преводу значи „вампирска ласица налик на гују”.

Опис 
Врста Vampyrictis vipera је по величини достизала димензије данашње пуме.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Vampyrictis.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Barbourofelinae

Референце

Литература

Спољашње везе 

Barbourofelidae
Изумрли сисари Африке